Vagaria är ett släkte av amaryllisväxter. Vagaria ingår i familjen amaryllisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amaryllisväxter
Vagaria